Claude Alexis Mabru (1755-1801) est un homme politique français.
 Mabru est le marché matinal de Bruxelles situé au quai des Usines.